Trejos ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Nazareno Trejos Picado (* 1928), römisch-katholischer Bischof
 José Joaquín Trejos Fernández (1916–2010), costa-ricanischer Politiker (PUN) und Präsident Costa Ricas

Siehe auch:
 Trejo